|-
| 149001 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 149002 - ||  || 24 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 149003 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 149004 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149005 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149006 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149007 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149008 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149009 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149010 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149011 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149012 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149013 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149014 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149015 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149016 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149017 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149018 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149019 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149020 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149021 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149022 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149023 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149024 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149025 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149026 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149027 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149028 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149029 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149030 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149031 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149032 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149033 - ||  || 15 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149034 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149035 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149036 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149037 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149038 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149039 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149040 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149041 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149042 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149043 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149044 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149045 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149046 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149047 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149048 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149049 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149050 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149051 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149052 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149053 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 149054 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149055 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149056 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149057 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149058 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149059 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149060 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149061 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149062 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149063 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149064 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149065 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149066 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149067 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149068 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149069 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149070 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149071 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149072 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149073 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149074 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149075 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149076 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149077 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149078 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149079 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149080 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149081 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149082 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149083 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149084 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149085 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149086 - ||  || 15 februarie 2002 ||  || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 149087 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149088 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149089 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149090 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149091 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149092 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149093 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149094 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149095 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149096 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149097 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149098 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149099 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149100 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-